Енергија може да се односи на:

 Енергија, способност вршења рада (општи појам)
 Кинетичка енергија
 Потенцијална енергија
 Топлотна енергија
 Енергија јонизације
 Нуклеарна енергија
 Соларна енергија
 Хемијска енергија
 Електрична енергија
 Хидроенергија
 Енергија вјетра
 Енергија (ракета-носач)